Heiligenberg névvel a következő cikkek találhatók:
Heiligenberg (Ausztria), település Ausztriában, Felső-Ausztria tartományban, a Grieskircheni járásban. 
Heiligenberg (Boden-tói járás), település Németországban, Baden-Württembergben
Heiligenberg (Bas-Rhin), település Franciaországban, Bas-Rhin megyében